Sauðafell kan syfta på följande platser:

Island 

 Sauðafell (bergstopp), Norðurland vestra, 
 Sauðafell (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,07, long -17,05), 
 Sauðafell (berg i Island, Norðurland eystra, lat 66,05, long -16,20), 
 Sauðafell (berg i Island, Norðurland vestra, lat 65,63, long -19,69), 
 Sauðafell (berg i Island, Norðurland vestra, lat 65,11, long -19,70), 
 Sauðafell (berg i Island, Austurland, lat 64,88, long -15,88), 
 Sauðafell (berg i Island, Austurland, lat 64,88, long -15,50), 
 Sauðafell (kulle i Island, Norðurland eystra, lat 65,87, long -16,39), 
 Sauðafell (kulle i Island, Austurland, lat 65,57, long -14,90), 
 Sauðafell (kulle i Island, Austurland, lat 65,44, long -15,44), 
 Sauðafell (kulle i Island, Austurland, lat 65,40, long -15,82), 
 Sauðafell (kulle i Island, Suðurland, lat 64,40, long -18,70), 
 Sauðafell (kulle i Island, Suðurland, lat 64,07, long -19,68), 

Robotskapade Islandförgreningar